Milagre - um fato dito extraordinário
Ou ainda:
The Miracle (filme de 1959) - filme com Carroll Baker e Roger Moore exibido no Brasil como O Milagre
Senhor Milagre - herói de quadrinhos da DC Comics
Milagre (álbum de Lauriete)
Milagre (álbum de Soraya Moraes)
Milagres (álbum) - de André Valadão
Milagres (Bahia) - cidade na Bahia, Brasil
Milagres (Ceará) - cidade no Ceará, Brasil
Milagres (Leiria) - freguesia no concelho de Leiria, Portugal
Marco Antônio Gonçalves Milagres - goleiro do Flamengo e América-MG nas décadas de 80 e 90.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos